

События 

 971—995 — король Шотландии Кеннет II, сын Малькольма I Макдональда. Войны с правителями Нортумбрии, викингами.
 971 (по «Королевским анналам») — Олав Трюггвасон пленён в Эйстланде.
 Норманны, в течение трёх лет разорявшие Галисию, разбиты графом Гонсало Санчесом
 Весна — Иоанн Цимисхий, нарушив перемирие, провёл войска через горные проходы и подошёл к Преславе. Он разбил русов и взял Преславу. Борис взят в плен, захвачена царская казна. Цимисхий двинулся к Доростолу, где начались бои. 21 июля — Решающая битва под Доростолом. Большие потери обеих сторон. Мир Византии с Русью. Оккупация греками В Болгарии.
 Мятеж Варда Фоки в Азии. Его подавление.
 Наступление греков на Месопотамию (взяты Нисиб и Мартирополь) и Сирию.

Русь 
 967—971 — походы Святослава Игоревича в Болгарию.
 Печенеги заключили мир с Византией, отказались дать обещание пропустить войско Святослава в Киев.

См. также

Примечания